Telefonia GSM 1800 ()
 rozproszony system sterowania ()
 choroba dekompresyjna ()
 stent uwalniający lek ()